Kap (insult) je nagla oslabitev ali prekinitev delovanja določenega organa. Do kapi pride, ker pride do nenadne spremembe v dotičnem organu. Poznamo:
 srčno kap (miokardni infarkt),
 možgansko kap (cerebrovaskularni insult),
 vročinsko kap – pogovorno za toplotni udar.

Kap je lahko tudi:
 kap vinske trte, ki ji povzročajo določene vrste gliv
 kap (arhitektura), arhitekturni element, najnižji del strehe